Seseli ammoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Seseli ammoides ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
ammoides